Nūrābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nurabad (Lorestan), stad, 
 Nūrābād (kommunhuvudort i Fars), 
 Nūrābād (ort), Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar